

História 
Iolanda de Anjou — princesa de Nápoles
Iolanda de Aragão — duquesa de Anjou
Iolanda de Bar— rainha de Aragão
Iolanda de Borgonha — condessa de Nevers
Iolanda de Courtenay — rainha da Hungria
Iolanda da França — princesa de França
Iolanda de Hainaut — imperatriz latina de Constaninopla
Iolanda da Hungria — rainha de Aragão
Iolanda de Lusignan — condessa de La Marche
Iolanda de Saboia — princesa da Itália

Desambiguações de antropônimos